Turniej piłki wodnej kobiet na Mistrzostwach Świata w Szanghaju (Chiny) odbył się w dniach 17−29 lipca 2011.

Kwalifikacje 

 Chiny zakwalifikowały się jako 3 drużyna z Pucharu Świata, ale zostały zakwalifikowane jak gospodarz. To oznacza, że Grecja, która zajmowała kolejną pozycję w Pucharze Świata i nie zakwalifikowała się ani z Ligi Światowej, ani z Pucharu Świata, została zakwalifikowana do turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza play-off

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o III miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011
Mistrzostwa świata w piłce wodnej